Die Comarca Segrià ist ein (Landkreis) in der Autonomen Gemeinschaft Katalonien (Spanien). Sie ist die bevölkerungsreichste Comarca in der Provinz Lleida. Über zwei Drittel der Bevölkerung leben in ihrer Hauptstadt Lleida. Der Name der Comarca ist abgeleitet von dem gleichnamigen Fluss Segre. Der Gemeindeverband hat eine Fläche von  km² und  Einwohner ().

Lage 
Der Gemeindeverband liegt im westlichen Teil Kataloniens. Er grenzt im Nordosten an die Comarca Noguera, im Osten an Pla d’Urgell und Garrigues, im Süden an Ribera d’Ebre und im Westen an die Autonome Gemeinschaft Aragonien. Zusammen mit den Comarcas Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià und Urgell bildet die Region das Territorium Ponent.

Segrià  liegt im äußersten Westen einer fruchtbaren Hochebene, der zentralkatalanischen Senke. Nur niedere Hügel prägen die Landschaft. Die höchsten Erhebungen sind die Berge Punta de Mantmaneu (495 m) und Punta dels Escambron (500 m). Der Unterlauf des Flusses Segre durchfließt die Comarca von Nordwesten nach Südosten. Der Segre speist ein Netz künstlicher Bewässerungskanäle (Canal de Urgell), das sich auch über die benachbarte Comarcas ausdehnt.

Klima 
Das Klima ist trocken mit wenigen Niederschlägen, die vor allem im Frühling fallen. Die Sommer sind heiß und die Winter kalt mit häufigem Nebel.

Wirtschaft 
Eine ausgedehnte Bewässerung führte zu einem intensiven Obst- und Gemüseanbau. Eine wichtige Rolle spielt auch die Weidewirtschaft (Kühe, Schafe) aber auch die Schweine- und Geflügelzucht.

Von Bedeutung ist die Textil-, Schuh-, Papier-, Düngemittel- und Nahrungsmittelindustrie. Eine Eisengießerei und eine Landmaschinenfabrik sind hier ansässig.
Handel und Dienstleistungen sind in der Hauptstadt Lleida von Bedeutung.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarques Kataloniens

Weblinks 

Offizielle Webseite der Comarca (katalanisch)
 Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
 gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)
 Lleidatur (deutsch, multilingual)

Comarca in Katalonien
Provinz Lleida